В финале  Новак Джокович обыграл  Марина Чилича со счётом 6-2, 7-6(4).

Прошлогодний победитель турнира  Энди Роддик проиграл в первом круге  Лукашу Куботу.

Сеянные

 Рафаэль Надаль (Полуфинал)
 Новак Джокович (Победитель)
 Энди Роддик (Первый круг)
 Николай Давыденко ''(Четвертьфинал)

<li>  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
<li>  Робин Сёдерлинг (Полуфинал)
<li>  Фернандо Гонсалес (Второй круг)
<li>  Марин Чилич (Финал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки
 Сетка основы
 Сетка квалификации

Открытый чемпионат Китая по теннису 2009